Graduation (album), een album van Kanye West
Graduation (Friends Forever), een nummer van zangeres Vitamin C
Graduation (film), een film uit 2008
Graduation (computerspel), een computerspel van het genre simulatiespel
Graduation, Engelse term voor een industrieel proces in de zoutwinning